Атлекизајан има више значења:

 Општина Атлекизајан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атлекизајан (Атлекизајан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику